ASOC steht für:
 Air and Space Operations Centre, das Weltraumoperationszentrum der deutschen Bundeswehr
 Air Sovereignty Operations Center, eine mit NATO-Standards kompatible Luftraumüberwachungszentrale in Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakischen Republik, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn
 Air Support Operations Centre, ein Gefechtsstand für die Koordination von Luftunterstützung für Landstreitkräfte
 Antarctic and Southern Ocean Coalition, eine Organisation zum Schutz der Antarktis und des Polarmeeres
 United States Army Special Operations Command, das Führungskommando für die Spezialeinheiten der US Army

Abkürzung